Bernard Arlin (1947- ?) : joueur français de hockey sur gazon
 Joanny Arlin (1830-1906) : peintre français

Homonymie de patronyme